Die Saison 2013/14 war die 54. Spielzeit der Eredivisie, der höchsten niederländischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt 14. Mal in der Vereinsgeschichte die DESTIL Trappers Tilburg.

Neben sechs niederländischen Mannschaften nahm in dieser Spielzeit auch der belgische Spitzenklub HYC Herentals an der Ehrendivision teil. Neuling Dordrecht Lions spielte erstmals seit dem Abstieg 1997 wieder erstklassig.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierten die sieben Mannschaften jeweils 36 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg, unabhängig ob nach regulärer Spielzeit oder nach Verlängerung, erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen
(*) Den Noptra Eaters Geleen wurden zwei Punkte strafweise abgezogen.

Playoffs

Weblinks 
 Die Spielzeit auf der Website des niederländischen Eishockeyverbands (niederländisch)

2013
Eishockeysaison 2013/14